Карл Браунштайнер (нім. Karl Braunsteiner, 27 жовтня 1891 — 19 квітня 1916, Ташкент, Російська імперія) — австрійський футболіст
Герміна Браунштайнер, Герміна Браунштайнер-Райан (нім. Hermine Braunsteiner-Ryan; 16 липня 1919, Відень, Австрія - 19 квітня 1999, Бохум, Німеччина) - наглядачка концентраційних таборів.